It's a Beautiful Day (band), een Amerikaanse band uit San Francisco, opgericht in 1967
 It's a Beautiful Day (album), het debuutalbum van bovengenoemde band, uit 1969
 It's a Beautiful Day (The Beach Boys), een lied van The Beach Boys uit 1979
 It's a Beautiful Day (Michael Bublé), een lied van Michael Bublé uit 2013 (album To Be Loved)
 It's a Beautiful Day (Sarah Brightman), een lied van Sarah Brightman uit 2003 (album Harem)
 It's a Beautiful Day (Queen), een lied van Queen uit 1995 (album Made in Heaven)
 It's a Beautiful Day (film), een Japans-Amerikaanse horrorfilm uit 2013